
Шак — немецкая фамилия (, ).

Фамилия 
 
 Шак, Бенедикт (1758—1826) — австрийский певец (тенор) и оперный композитор.
 
 Шак, Джон (род. 1940) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Шак, Райан (род. 1973) — гитарист группы Orgy играющей в жанре синт-рок.
 Шак, Фридрих-Август (1892—1968) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Шак, Уильям Эдвард (1926—1952) — американский морской пехотинец, герой Корейской войны.

Прочее 
 шак — сокращенное наименование штурмового авиационного корпуса (например, 1-й шак)

См. также 
 Шака
 Шаг
 Шакил О’Нил, известный под прозвищем «Шак».

Примечания